Christa Schroeder (1908–1984), secrétaire d'Adolf Hitler ;
 Christa Schroeder (1913–1988), femme politique.